Жан Кристапович Спу́ре (, 1901—1943) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1901 году в Риге. Член КП Латвии с 1920 года.

С 1919 года — революционер, арестован, освобождён, выслан в СССР; на хозяйственной работе, на ответственных должностях в Красном Интернационале профсоюзов; на подпольной работе в Латвии, секретарь подпольного ЦК КП Латвии, арестован, освобождён, 2-й секретарь ЦК КП(б) Латвии, секретарь ЦК КП(б) Латвии по промышленности, по пропаганде и агитации, член правления Союза писателей СССР, редактор газеты «Par Padomju Latviju» («За Советскую Латвию»).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Погиб в мае 1943 года в Валдайском районе.

Ссылки 
 Спуре

Вторые секретари ЦК КП Латвии
Члены Коммунистической партии Латвии
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты «Народного Сейма» Латвии